Погар — название населённых пунктов:

Россия 
 Погар — посёлок городского типа (бывший город) в Брянской области.

Украина 
 Погар — посёлок в Рожнятовском районе Ивано-Франковской области.
 Погар — село в Сколевском районе Львовской области.